Ernst Förster, Ernest Förster, Ernst Foerster of Ernest Foerster kan verwijzen naar:

Ernst Joachim Förster (1800–1885) - Duitse schilder, kunsthistoricus en dichter
Ernst Förster (werktuigbouwkundig ingenieur) (1866–1945) - Duitse werktuigbouwkundig ingenieur
Ernst Foerster (scheepsbouwingenieur) (1876-1955) - Duitse scheepsbouwingenieur
Ernst Förster (fotograaf) (1879–1943) - Oostenrijkse fotograaf
Ernst Foerster (diplomaat) (1881–?) - Duitse gezant en consul-generaal
Ernst Friedrich Otto Förster (1861–?) - Duitse bouwmeester en bouwklerk